Brahms-Museum (Hamburg), museum over Johannes Brahms in Hamburg
 Brahms-Museum (Mürzzuschlag), museum over Johannes Brahms in Mürzzuschlag, Oostenrijk
 Brahms-Haus (Baden-Baden), museum over Johannes Brahms in Baden-Baden, Duitsland
 Brahms-Haus (Heide), museum over Johannes Brahms in Heide, Duitsland